

Série télévisée 

 Lovebites, série télévisée américaine diffusée de 2006 à 2007, il s'agit d'une adaptation de la série télévisée québécoise Un gars, une fille ;
 Love Bites, série télévisée américaine diffusée en 2011.

Cinéma 

 Love Bites, comédie américaine réalisée par Malcolm Marmorstein en 1993 ;
 Love Bites, film pornographique réalisé par Suze Randall en 1985 ;
 Love Bites, titre anglais des Morsures de l'aube, film français réalisé par Antoine de Caunes en 2001.

Musique

Groupe 

 Love Bites, groupe féminin du Royaume-Uni ;
 Lovebites, groupe de metal japonais entièrement féminin.

Album 
 Love Bites, album des Buzzcocks sorti en 1978 ;
 Love Bites, album de The Midnight Beast sorti en 2013.

Chanson 

 Love Bites, chanson de Def Leppard sortie en 1988 ;
 Love Bites, chanson de Grace Jones sortie en  ;
 Love Bites, chanson de Judas Priest sur l'album Defenders of the Faith sorti le .